Příjmení Groh nosí více různých osobností:

 František Groh (1863–1940) – český klasický filolog a archeolog, profesor a děkan Filozofické fakulty UK
 Jakob Groh (1855–1917) – rakouský grafik, učitel grafiky na Lehr- und Versuchsanstalt für Graphik
 Karolína Grohová (* 1990) – česká běžkyně na lyžích, skialpinistka a atletka
 Radoslav Groh (Radek; * 1989) – český skialpinista a atlet, bratr Karolíny Grohové
 Vladimír Groh (1895–1941) – český klasický filolog a historik, profesor starověkých dějin na Filosofické fakultě MU v Brně